Slovo salsa může označovat:
 druh omáčky, viz salsa (omáčka),
 druh latinskoamerického tance, viz salsa (tanec).
 druh latinskoamerické hudby, viz salsa (hudba).
 salsa (Herreria) – rod rostlin z čeledi chřestovité

Externí odkazy 
 

Španělská slova a fráze